Mischief peut désigner :
 Mischief (yacht), vainqueur de la coupe de l'America 1881 ;
 Mischief, comédie américaine réalisée en 1985 ;
 Mischief, film britannique de Jack Raymond, sorti en 1931.
 Le Récif Mischief en mer de Chine méridionale.